Il singolare del Fortis Championships Luxembourg 1998 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1998.

Amanda Coetzer era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Olena Tatarkova.

Mary Pierce ha battuto in finale Silvia Farina che si è ritirata sul punteggio di 6–0, 2–0.

Teste di serie
Le prime 2 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Nathalie Tauziat (semifinali)
  Mary Pierce (campionessa)
  Irina Spîrlea (quarti di finale)
  Amanda Coetzer (primo turno)

 Ai Sugiyama (quarti di finale) 
 Anke Huber (quarti di finale) 
 Iva Majoli (secondo turno) 
 Henrieta Nagyová (primo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Fortis Championships Luxembourg 1998